L'équipe de Mauritanie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs mauritaniens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération mauritanienne de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Notes et références

Liens externes 

Mauritanie
Basket-ball en Mauritanie
Basket-ball